Maçainhas pode ser:

  Maçainhas - freguesia no concelho de Belmonte, Portugal
  Maçainhas - freguesia no concelho da Guarda, Portugal

Desambiguação